Por TT, Tt ou tt pode estar à procura de:

 Esporte
 Contra-relógio, também chamada tomada de tempo.

 Informática

 Twitter, uma rede social.

 Fontes True Type, um tipo de fonte tipográfica.
 <tt>, uma etiqueta HTML para tele-tipo, ou fonte tipográfica mono espaçada.
 Transport Tycoon, um jogo de computador.

 Medicina
 Tempo de trombina

 Música
 TT (cantor).
 TT (canção), canção do grupo Twice. 

 Padrões
 Código IATA da Air Lithuania.
 Código ISO 3166-1 alfa-2 de Trinidad e Tobago.
 Código ISO 639 da língua tártara.

 Produtos
 Audi TT, modelo de carro
 TT-33, tipo de pistola

 Televisão
 Novos Titãs, uma equipe de heróis cujo título original é Teen Titans.
 Teen Titans, uma série animada.

Ver também 
 Teen Titans

Desambiguação